Божевільний диявол () — американський трилер 1996 року.

Сюжет 
Відчайдушний поліцейський Макентауер вступає в смертельну сутичку за дружину і дітей з адвокатом Френком Сентурою, який насправді є запеклим вбивцею, який контролює все місто.

Допомогти йому в цій ризикованій справі повинна чарівна злодійка, яка здатна звести з розуму будь-якого чоловіка.

У ролях

Посилання 
 

Фільми англійською мовою
Фільми-трилери США
Фільми про поліцейських